Кирило ( — «господар», «володар») — чоловіче ім'я давньогрецького походження.
 Кирило I — Митрополит Київський і всієї Руси.
 Кирило II — Митрополит Київський і всієї Руси (1233–1236).
 Кирило III — український святий, Святитель, Митрополит Київський та всієї Руси.
 Кирило (Куницький) (*1781 — †1836) — ректор Київської духовної академії, вікарій Київської митрополії.
 Кирило (Павлов) (нар. 1919) – архімандрит Православної російської церкви.
 Кирило (Патріарх Болгарський) — Патріарх Болгарський і митрополит Софійський (1953–1971).
 Кирило (Сиротинський) (* бл. 1769 — †1831) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Кирило (Терлецький) (* бл. 1540/1550 — 1607) — один із співтворців Берестейської унії 1596 року, перший уніятський єпископ Луцький і Острозький.
 Кирило (Шумлянський) (? — 1726) — церковний діяч, в унії василіянин, а потім православний єпископ.
 Кирило Александрійський — святий, патріарх Александрійський, борець за православ'я, богослов, один з Отців церкви.
 Кирило Геник (1857–1925) — канадський імміграційний урядник українського походження та громадський діяч.
 Кирило Кожум'яка — герой українських казок.
 Кирило Лукаріс (1572–1637 бо 1638) — патріарх Александрійський (1602–1621), патріарх Константинопольський (з 1612).
 Кирило Розумовський (1728–1803) — Останній гетьман Війська Запорозького, Граф Російської імперії, генерал-фельдмаршал.
 Кирило Транквіліон-Ставровецький (1581–1646) — архімандрит Чернігівський, поет, учений, друкар, видавець.
 Кирило Туровський — святий, єпископ Турівський, проповідник.
 Кирило Філософ (827–869) — святий рівноапостольний, грецький місіонер.
 Кирило і Мефодій — болгарські слов'янські просвітителі та проповідники християнства.

Див. також 
 Кирил